DJJG steht für:
Deutsch-Japanische Jugendgesellschaft
Deutsch-Jordanische Jugendgesellschaft

DJJG